Poiscaille peut désigner :
 Le Poiscaille, un journal satirique liégeois.
 le poisson en argot.